Operaestate Festival Veneto è una manifestazione estiva di spettacolo dal vivo che si svolge annualmente nella città di Bassano del Grappa.
Nasce nel 1981 a Rossano Veneto come stagione lirica estiva per poi introdurre negli anni seguenti progetti di teatro, danza, musica e cinema. Il Festival ha assunto in oltre trent'anni di attività un ruolo di rilevanza regionale prima e nazionale poi. La diversità e l'ampiezza della proposta costituisce uno dei suoi maggiori punti di forza.
L'obiettivo del Festival è quello di avvicinare il pubblico all'arte performativa e dello spettacolo dal vivo in tutte le sue forme e con essa elevare il valore culturale dell'intero territorio. Da questa prioritaria mira si sviluppano pertanto differenti progetti:
 Il Festival Diffuso: coinvolgendo numerosi comuni della pedemontana veneta intende valorizzare l'enorme patrimonio architettonico, storico e paesaggistico del Veneto trasformando spazi non adibiti allo spettacolo in originalissimi spazi scenici. Capofila della manifestazione è la Città di Bassano del Grappa che con Operaestate Festival Veneto offre alle tre province che abbraccia, Vicenza, Padova e Treviso, i principali interpreti della scena italiane ed internazionale della danza, della musica e del teatro.
 La Stagione Lirica: porta avanti la ragione d'essere del Festival con la realizzazione di produzioni e co-produzioni delle principali opere liriche con l'intento di dare continuità alla più complessa tra le arti sceniche.
 Minifest: ideato per le famiglie e l'infanzia con profondi risvolti formativi si sviluppa attraverso un ricco calendario con appuntamenti che toccano molte delle Città Palcoscenico nei suoi luoghi più suggestivi.
 B_Motion: nato nel 2006 per dare spazio alla scena più innovativa delle arti performative fa sì che nel 2007 nasca CSC Centro per la Scena Contemporanea, una finestra stabile di attività di formazione e ricerca che vede come base operativa il CSC Garage Nardini. Nato in forma di festival con una programmazione fitta ed eventi connessi e sede a Bassano del Grappa si predispone ora come interfaccia tra il Festival Diffuso e le attività del CSC.
 Cinefestival: si articola in arene cinematografiche all'aperto che propongono sia i film di successo che le pellicole d'autore proposte nell'ultimo anno.

Cronologia Operistica 
1981
 TOSCA di G. Puccini presso Villa Comello - Rossano Veneto
 CAVALLERIA RUSTICANA di P. Mascagni presso Villa Comello - Rossano Veneto
 I PAGLIACCI di R. Leoncavallo presso Villa Comello - Rossano Veneto
1982
 IL TROVATORE di G. Verdi presso Villa Comello - Rossano Veneto
 CARMEN di G. Bizet presso Villa Comello - Rossano Veneto
1983
 RIGOLETTO di G. Verdi presso Villa Comello - Rossano Veneto
1984
 LA BOHEME di G. Puccini presso Villa Comello - Rossano Veneto
 RIGOLETTO di G. Verdi presso Villa Comello - Rossano Veneto
1985
 MADAMA BUTTERFLY di G. Puccini presso Villa Comello - Rossano Veneto
1986
 LA TRAVIATA di G. Verdi presso Teatro Cittadella degli Studi - Rossano Veneto
 IL MANDARINO MERAVIGLIOSO di B. BARTOK presso Teatro Cittadella degli Studi - Rossano Veneto
1987
 UN BALLO IN MASCHERA di G. Verdi presso Teatro Cittadella degli Studi - Rossano Veneto
1988
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA di G. Rossini presso Teatro Cittadella degli Studi - Rossano Veneto
 TOSCA di G. Puccini presso Teatro Cittadella degli Studi - Rossano Veneto
1989
 MADAMA BUTTERFLY di G. Puccini presso Teatro Cittadella degli Studi - Rossano Veneto
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA di G. Rossini presso Teatro Cittadella degli Studi - Rossano Veneto
1990
 CAVALLERIA RUSTICANA di P. Mascagni presso Teatro Cittadella degli Studi - Rossano Veneto
 I PAGLIACCI di R. Leoncavallo presso Teatro Cittadella degli Studi - Rossano Veneto
1991
 LA TRAVIATA di G. Verdi presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
 MADAMA BUTTERFLY di G. Puccini presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
1992
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA di G. Rossini presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
 TOSCA di G. Puccini presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
1993
 AIDA di G. Verdi presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
 L'ELISIR D'AMORE di G. Donizetti presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
 IL FILOSOFO DI CAMPAGNA di B. Galuppi presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
1994
 MADAMA BUTTERFLY di G. Puccini presso Teatro all'aperto Mazzini - Bassano del Grappa
 I CAPULETI E I MONTECCHI di V. Bellini presso Castello di Romeo - Montecchio Maggiore
 IL FLAUTO MAGICO di W. A. Mozart presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
 RIGOLETTO di G. Verdi presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
1995
 LUCIA DI LAMMERMOOR di G. Donizetti presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
 IL RATTO DEL SERRAGLIO di W. A. Mozart presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
 RIGOLETTO di G. Verdi presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
 LA BOHEME di G. Puccini
1996
 IL FLAUTO MAGICO di W. A. Mozart presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
 TOSCA di G. Puccini presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
 LA TRAVIATA di G. Verdi presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
1997
 I RACCONTI DI HOFFMANN di J. Offenbach presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
 LA FIGLIA DEL REGGIMENTO di G. Donizetti presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
 PORGY & BESS di G.Gershwin presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
 IL TROVATORE di G. Verdi
1998
 OBERTO CONTE DI SAN BONIFACIO di G. Verdi presso Castello degli Ezzelini - Bassano del Grappa
 CAVALLERIA RUSTICANA di P. Mascagni presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
 I PAGLIACCI di R. Leoncavallo presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
 L'ELISIR D'AMORE di G. Donizetti presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
1999
 NORMA di V. Bellini presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
 CARMEN di G. Bizet presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
2000
 CENERENTOLA di G. Rossini presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
 DON GIOVANNI di W. A. Mozart presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
2001
 OBERTO CONTE DI SAN BONIFACIO di G. Verdi presso Castello degli Ezzelini - Bassano del Grappa
 OTELLO di G. Verdi presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
2002
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA di G. Rossini presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
 LA BOHEME di G. Puccini presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
2003
 MADAMA BUTTERFLY di G. Puccini presso PalaBassano - Bassano del Grappa
 LA TRAVIATA di G. Verdi presso PalaBassano - Bassano del Grappa
2004
 NABUCCO di G. Verdi presso PalaBassano - Bassano del Grappa
 LUCIA DI LAMMERMOOR di G. Donizetti presso PalaBassano - Bassano del Grappa
2005
 CAVALLERIA RUSTICANA di P. Mascagni presso PalaBassano - Bassano del Grappa
 I PAGLIACCI di R. Leoncavallo presso PalaBassano - Bassano del Grappa
 LA TRAVIATA di G. Verdi presso PalaBassano - Bassano del Grappa
 LA FORZA DEL DESTINO di G. Verdi presso PalaBassano - Bassano del Grappa
2006
 LA BOHEME di G. Puccini presso PalaBassano - Bassano del Grappa
 LA SONNAMBULA di G. Verdi presso PalaBassano - Bassano del Grappa
2007
 TOSCA di G. Puccini presso PalaBassano - Bassano del Grappa
 DON GIOVANNI di W. A. Mozart presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
 LA CECCHINA di N. Piccinni presso Teatro Astra - Bassano del Grappa
2008
 AIDA di G. Verdi presso PalaBassano - Bassano del Grappa
 LA TRAVIATA di G. Verdi presso PalaBassano - Bassano del Grappa
2009
 LA VEDOVA ALLEGRA di F. Lehár presso PalaBassano - Bassano del Grappa
 IL TROVATORE di G. Verdi presso PalaBassano - Bassano del Grappa
2010
 RIGOLETTO di G. Verdi presso PalaBassano - Bassano del Grappa
 CARMEN di G. Bizet presso PalaBassano - Bassano del Grappa
 PINOCCHIO di P. Valtinoni presso PalaBassano - Bassano del Grappa
2011
 DON GIOVANNI di W. A. Mozart presso Castello degli Ezzelini - Bassano del Grappa
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA di G. Rossini presso PalaBassano - Bassano del Grappa
 LUCIA DI LAMMERMOOR di G. Donizetti presso PalaBassano - Bassano del Grappa
2012
 DON PASQUALE di G. Donizetti presso Castello degli Ezzelini - Bassano del Grappa
 NABUCCO di G. Verdi presso PalaBassano - Bassano del Grappa
 DON GIOVANNI di W. A. Mozart presso PalaBassano - Bassano del Grappa
2013
 L'ELISIR D'AMORE di G. Donizetti presso Castello degli Ezzelini - Bassano del Grappa
 RIGOLETTO di G. Verdi presso PalaBassano - Bassano del Grappa
 TOSCA di G. Puccini presso PalaBassano - Bassano del Grappa
2014
 LA TRAVIATA di G. Verdi presso Castello degli Ezzelini - Bassano del Grappa
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA di G. Rossini presso PalaBassano - Bassano del Grappa
 LA VEDOVA ALLEGRA di F. Lehár presso PalaBassano - Bassano del Grappa

Collegamenti esterni 
 
 

Festival in Veneto
Bassano del Grappa